Павел Гаевский:
 Гаевский, Павел Иванович (1797—1875) — русский государственный деятель, директор канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода, действительный тайный советник.
Гаевский, Павел Васильевич (1775—1853) — русский военный и государственный деятель, Феодосийский градоначальник.
 Гаевский, Павел Фёдорович (1905—1979) — советский металлург, Герой Социалистического Труда.